Buriti Bravo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Buriti Bravo (ort), Maranhão, 
 Buriti Bravo (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar